Velešići (Foča, BiH)
Velešići (Novo Sarajevo, BiH)